Маргарет Корт і Вірджинія Вейд були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. 

Кріс Еверт і Ольга Морозова виграли титул, перемігши у фіналі пару Жель Шанфро і Катя Еббінгаус з рахунком 6–4, 2–6, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Жінки, парний розряд
1974 у жіночому тенісі